

Cinema 
 The Rover – film del 2014 diretto da David Michôd

Letteratura 
 L'avventuriero o Il pirata (The Rover) – romanzo di Joseph Conrad del 1923

Musica 
 The Rover – brano dei Led Zeppelin del 1975, dall'album Physical Graffiti
 The Rover – singolo degli Interpol del 2018

Teatro 
 The Rover (The Rover or The Banish'd Cavaliers) – opera teatrale di Aphra Behn del 1677

Pagine correlate 
 Rover